Le sigle RNG peut désigner :
 Réacteur de nouvelle génération, un réacteur nucléaire de recherche situé à Cadarache ;
 random number generator, en français générateur de nombres aléatoires.

Sigle de 3 caractères